El acrónimo UAI puede referirse a:

 La Unión Astronómica Internacional, más conocida por sus siglas en inglés (IAU International Astronomical Union), una agrupación de sociedades astronómicas de distintos países; 
 La Universidad Abierta Interamericana, una universidad privada de Argentina
 La Universidad Adolfo Ibáñez, una universidad privada de Chile.

Siglas